Любо́мль () — город в Волынской области Украины. Входит в Ковельский район. До конца декабря 2020 года был административным центром упразднённого Любомльского района.

География

Расположение и рельеф 
Город Любомль расположен в юго-западной части Ковельского района Волынской области на северном западе Украины. Площадь города составляет 11,986 км². Он находится на расстоянии приблизительно в 17 км от границы с Польшей и в 52 км от Беларуси. Рельеф сформировался на Полесской низменности, высота над уровнем моря - 187 м.

Физико-географическое районирование 
Любомль расположен на территории физико-географического края «Волынское Полесье» в мешанолесовой хвойно-широколистой физико-географической зоне, которую также называют Украинским Полесьем.

Климат 

Климат Любомля умеренно-континентальный, с мягкой зимой и тёплым летом, с затяжной весной и осенью. Среднее количество осадков - 595-605 мм. В тёплый период года выпадает до 70% осадков. Преобладают западные ветры. Средняя температура января -4,4°С, июля +18,6...18,8°С. Наблюдения за погодой ведёт метеостанция в селе Свитязь Шацкой сельской общины.

История 

Поселение известно с XIII века. Первое письменное упоминание о городе содержится в Ипатьевской летописи и относится к 1287 году.

В 1340 году Любомль был захвачен литовцами и вошёл в состав Великого княжества Литовского.

В 1392 году Любомль посетил польский князь Владислав Ягайло. Город ему так понравился, что на память, в 1412 году, он построил костёл, который сохранился до наших дней.

Еврейская община в Любомле являлась одной из старейших на территории Украины (в 1970е годы отмечалось её 600-летие). В 1510 году в здесь была построена синагога.

В 1541 году город получил Магдебургское право, но его действие было ограниченным.

После Люблинской унии 1569 года город вошёл в состав Речи Посполитой.

После третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году Любомль вошёл в состав Российской империи и в дальнейшем стал местечком Владимир-Волынского уезда Волынской губернии.

В 1870 году здесь насчитывалось 425 домов и 2064 жителя.

В 1874 году была проложена железнодорожная линия и построена станция.

В 1881 году Любомль пострадал от сильного пожара.

С осени 1915 года по август 1920 город находился под властью оккупационных войск — немецких, австро-венгерских, польских. Экономика пришла в упадок, значительная часть населения эмигрировала в восточные районы, население города уменьшилось наполовину.

По условиям Рижского договора 1921 года Любомль остался в составе Волынского воеводства Польши.

В 1924 году здесь начал действовать нелегальный уездный комитет КПЗУ (с 1930 года — подпольный райком КПЗУ).

С сентября 1939 года — в составе СССР. В 1939 году получил статус города, здесь началось издание районной газеты.

После начала Великой Отечественной войны 23 июня 1941 от государственной границы к городу Любомль (где находились резервная застава и подразделения 5-й комендатуры 98-го пограничного отряда) с боем отступили оставшиеся в живых пограничники 19-й погранзаставы, весь день 24 июня 1941 года пограничники с прибывшей на подкрепление ротой РККА отбивали немецкие атаки, но в дальнейшем посёлок был оккупирован наступавшими немецкими войсками. В период оккупации (с 25 июня 1941 до 20 июля 1944 года) здесь был создан концентрационный лагерь. Здесь действовал подпольный райком КП(б)У.

В 1942 году фашисты расстреляли почти всё еврейское население Любомльского гетто. Погибло около 5000 евреев, всего несколько десятков человек остались живыми.

В 1953 году здесь действовали маслозавод, несколько предприятий местной промышленности, лесоучасток, две средние школы, семилетняя школа, Дом культуры и библиотека.

В 1980 году здесь действовали завод «Свитязь» (выпускавший узлы и детали для магнитофонов), хлебный завод, производственный участок Владимир-Волынского комбината молочных продуктов, райсельхозтехника, комбинат бытового обслуживания, ПТУ, две средние школы, музыкальная школа, спортивная школа, две библиотеки, краеведческий музей, Дом культуры и кинотеатр.

В январе 1989 года численность населения составляла , основой экономики в это время являлись предприятия радиоэлектронной и пищевой промышленности.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации райсельхозтехники.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 10 246 человек.

Галерея

Транспорт 

Через южную окраину города проходит автомагистраль E373 (совпадает с  М07) Варшава-Люблин-Ковель-Сарны-Коростень-Киев, а через центр - автопуть Владимир-Волынский-Брест. Путь от областного ценра Луцка проходит по автотрассе М19, которая сходится с еврошоссе Е85, и потом переходит в автопуть М07.

В городе работает автостанция, через которую автобусами и маршрутными такси совершаются перевозки по Любомльской городской общине, Ковельскому району, Волынской области и Украине.

В Любомле есть одноимённая железнодорожная станция , через которую проходит железная дорога Киев-Варшава.

Памятники архитектуры и истории 
 Георгиевская церковь (1264)
 Костёл Святой Троицы (1412 год) с колокольней (1764 год)
 Южный флигель дворца Браницких (1780-е годы)
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1884 год)

Известные уроженцы и жители 

 Ужвий, Наталия Михайловна (1898—1986) — актриса театра и кино, народная артистка СССР (1944)
 Братунь, Ростислав Андреевич — поэт.
 Букатевич, Назарий Иванович — украинский этнограф, историк, языковед.
 Немировский, Леопольд (1810—1883) — живописец, путешественник, каторжанин, участник польского национально-освободительного движения.

Примечания

Литература 
 Любомль// Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2009. — Т. 6 : Ла — Мі. — С. 385. — ISBN 978-966-00-1028-1.

Ссылки 

 Официальный сайт Любомльского района.

Населённые пункты Любомльского района
Бывшие еврейские местечки Украины
 
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Города Волынской области